Beatrice (Alabama)
 Beatrice (Georgia)
 Beatrice (Indiana)
 Beatrice (Nebraska)
 Beatrice (Nyugat-Virginia)
 Magyarország
 Aragóniai Beatrix magyar királyné (Beatrice), I. Mátyás és II. Ulászló király második felesége
 Beatrice, könnyűzenei együttes